La Razón puede referirse a distintos periódicos con este nombre:

 La Razón de Argentina;
 La Razón de Bolivia;
 La Razón de Colombia;
 La Razón de México;
 La Razón de Perú;
 La Razón de Uruguay;
 La Razón de Venezuela.
 La Razón de Mayagüez, semanario del Partido Autonomista de Puerto Rico (1870-1875).
 En España:
 La Razón, periódico editado en Madrid desde 1998;
 La Razón, periódico editado en Barcelona entre 1928 y 1938.